Gutierre est un prénom espagnol d'origine germanique dont l'équivalent en français est Gautier. Il est à l'origine du patronyme hispanique Gutiérrez.

Personnalités portant ce prénom 
 Gutierre Díez de Games, militaire et historiographe espagnol du .
 Gutierre Gómez (?-1391), cardinal espagnol.
 Gutierre Tibón (1905-1999), écrivain italo-mexicain.
 Gutierre de Cetina (1520-1557), poète espagnol.
 Gutierre de Hevia (?-1772), officier de marine espagnol.
 Gutierre de Vargas Carvajal (1506-1559), évêque espagnol.

Toponymes 
 Gutierre-Muñoz, commune d'Espagne.

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom espagnol